Ernesto Díaz puede referirse a:

 Ernesto Díaz, bailarín y actor cubano.
 Ernesto Díaz Correa, periodista chileno.
 Ernesto Díaz Espinoza, director de cine chileno.
 José Ernesto Díaz, futbolista colombiano.
 José Ernesto Díaz López, político mexicano.
 Ernesto Díaz Ortiz, jugador de baloncesto español.